Njemačka proljetna ofenziva 1918.
Talijanska proljetna ofenziva 1941.
Saveznička proljetna ofenziva 1945. u Italiji
Kineska proljetna ofenziva 1951.
Uskrsna ofenziva 1972.
Sjevernovijetnamska proljetna ofenziva 1975.